Барбара Шетт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Сандрін Тестю.

Тестю потім виграла титул, перемігши у фіналі Олену Макарову з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Паулюс (півфінал)
  Сандрін Тестю (переможниця)
  Барбара Шетт (півфінал)
  Флоренсія Лабат (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (чвертьфінал)
  Франческа Любіані (1-ше коло)
  Флора Перфетті (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997